100 mm/55 Model 68 — 100-миллиметровая корабельная универсальная установка, разработанная и производимая в Франции компанией Mecanique Creusot-Loire. Состоит на вооружении ВМС Франции, а также ВМС Аргентины, Бельгии, Малайзии, Португалии, Болгарии и Турции. С 1996 года на вооружение поступает усовершенствованная версия Model 1968-II.

Разработка проекта 
Разработка нового 100-миллиметрового орудия по заказу французского флота начата компанией Mecanique Creusot-Loire в середине 1960-х годов. Эта система разрабатывалась на базе 100-миллиметровой артустановки Model 1964, став её облегчённой и усовершенствованной версией.

Конструкция 
Артустановка состоит из боевого и подбашенного отделения. Орудие имеет ствол-моноблок длиной 55 калибров. Он имеет двойную систему водяного охлаждения — с помощью воды, циркулирующей между стволом и стеклопластиковым кожухом и с помощью продувки ствола водо-воздушной смесью после каждого выстрела. Башня изготовлена из армированного пластика, в конструкции АУ широко использованы лёгкие сплавы. Готовый к стрельбе боезапас находится в магазине, вмещающем 35 унитарных патронов.

Время реакции установки 10 секунд, скорости наведения: в вертикальной плоскости — 25° в секунду, в горизонтальной — 40° в секунду. Благодаря быстродействию, скорострельности и небольшой массе, артустановка 100 mm/55 Model 68 считается эффективным средством, прежде всего для ПВО.

Имеются три основные модели орудия: Model 1968 — базовая модель, Model 1968 CADAM — усовершенствованная модель с повышенной надёжностью и скорострельностью, Model 1968-II или 100 TR — модель со сниженной радиолокационной заметностью.

Установки на кораблях 
  Эсминцы типа «Гамбург»
  Фрегаты типа «Горизонт»
  Фрегаты УРО типа «Лафайет»
   Фрегаты типа «Кёльн»
  Фрегаты типа «Вилинген»
  Корветы типа «Драммонд»
  Корветы типа «Д’Эстьен д’Орв»

Литература

Ссылки 
 Naval Weapons: 100 mm/55 Model 68

Универсальная артиллерия
Корабельная артиллерия среднего калибра
Корабельная артиллерия Франции
Артиллерия калибра 100 мм
Появились в 1968 году во Франции